Princípio
Princípio (álbum de Leonardo Gonçalves) - do cantor Leonardo Gonçalves
Princípio (álbum de Rebanhão) - da banda de rock cristão Rebanhão